Маца може да се отнася за:

 Маца – вид безквасен хляб
 Маца (село) – село в България
 Валерия Маца – аржентински топмодел
 диалектна дума за Котка